Croatan bezeichnet:
einen nordamerikanischen Indianerstamm, der auf dem Gebiet des heutigen North Carolina lebte, siehe Hatteras
den Croatan Sound an der Küste North Carolinas
den Croatan National Forest, einen National Forest in den USA
die USS Croatan, zwei Flugzeugträger der United States Navy